Liyuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liyuan (socken i Kina, Shandong), 
 Liyuan (socken i Kina, Yunnan), 
 Liyuan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar